Кубок Хопмана 2007 — это традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2006—2007 годах. Схема турнира такова, что 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы, в каждой из которых по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые потом разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

Все 8 команд приглашают организаторы.

Турнир-2007 — это 19-й турнир по счёту, проводившийся с 30 декабря 2006 по 5 января 2007 на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия

Посев участников 

1Из-за травмы Марк Филиппуссис не смог сыграть в последней встрече сборной Австралии против США. Его заменил Натан Хили.

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

Австралия — Россия

Франция — США

Россия — США

Франция — Австралия

Франция — Россия

Австралия — США 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Группа B

Общий зачёт

Индия — Чехия

Испания — Хорватия

Испания — Чехия

Хорватия — Индия

Испания — Индия

Чехия — Хорватия 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Финал

Россия — Испания

Ссылки 
 Сайт турнира

Австралия
Теннис
Декабрь 2006 года
Январь 2007 года
2007